Stati Uniti d'America
 Bartonville – villaggio della Contea di Peoria, Illinois
 Bartonville – città della Contea di Denton, Texas